Dos diferentes clases de destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 La Clase Akatsuki de 1901, activos desde 1901 hasta 1920, compuesta por los:
 Akatsuki
 Kasumi

 La Clase Akatsuki de 1932, activos desde 1932 hasta 1963, compuesta por los:
 Akatsuki
 Hibiki
 Ikazuchi
 Inazuma